Embranchements urbains van Douai (noordtak) - spoorlijn in Frankrijk
 Embranchements urbains van Douai (zuidtak) - spoorlijn in Frankrijk